Herbert Gabryś – polski polityk, inżynier, poseł na Sejm
 Jan Rudolf Gabryś – polski generał
 Jan Gabryś – polski generał
 Krzysztof Gabryś – polski lekarz
 Maria Gabryś – polska pianistka